Ка́м'янець-Поді́льський прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

Кам'янець-Подільський провулок — провулок у місті Київ.
 Кам'янець-Подільський провулок — провулок у місті Харків.

Провулки